Linderniaväxter (Linderniaceae) är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Den ingår i ordningen plisterordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Linderniaceae 273 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Linderniaceae